Сюлейман II може да се отнася за:
 Сюлейман II (Османска империя) (1642-1691), султан на Османската империя
 Сюлейман II (Иран) (?), шах на Иран